Натуральне число 332
 332 рік до нашої ери
 332 рік нашої ери